Världsmästerskapen i judo 2018 arrangerades i Baku i Azerbajdzjan mellan den 20 och 27 september 2018.

Beslutet att utse Baku till värdstad togs på International Judo Federations möte under OS i Rio de Janeiro den 8 augusti 2016. Det var första gången mästerskapen hölls i Azerbajdzjan.

Det tävlades i fjorton viktklasser, sju för damer och sju för herrar, och det hölls även en mixad lagtävling. Japan blev den framgångsrikaste nationen i mästerskapen med 17 medaljer varav 8 guld.

Medaljörer

Damer

Herrar

Mixat

Medaljtabell

Källor
 World Judo Championships 2018. Ippon.com. Läst 25 februari 2019.
 World Senior Championships 2018 - Results. International Judo Federation. Läst 25 februari 2019.

Noter 

2018 i Azerbajdzjan
Judotävlingar
Internationella sportevenemang i Azerbajdzjan
Sportåret 2018
Sportevenemang i Baku